Ons (massa); een maatsoort
 ONS Nissewaard; Nederlandse lokale politieke partij
 ONS; Onafhankelijke Nederlandse Schippersvakbond 
 ONS; een voetbalclub uit Sneek
 ONS-code; codering van het Britse Office for National Statistics
 ONS netbeheer
 ONS (televisiezender)
 Een informele afkorting voor Onenightstand